Ranicki peut faire référence à : 
 Andrew Ranicki (1948–2018), mathématicien britannique.
 Marcel Reich-Ranicki (1920-2013), critique littéraire allemand.